Lipsheim ist eine französische Gemeinde und liegt im Département Bas-Rhin in der Region Grand Est (bis 2015 Elsass). Sie hat  Einwohner (Stand ) und liegt an der Bahnstrecke Straßburg–Basel. Den Bahnhof teilt sie sich mit Fegersheim.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Pancrace

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes du Bas-Rhin. Flohic Editions, Band 1, Charenton-le-Pont 1999, ISBN 2-84234-055-8, S. 413–414.

Weblinks 

 Offizielle Webpräsenz der Gemeinde Lipsheim (französisch)

Ort in Grand Est
 
Ersterwähnung 823